Хил Сити има више значења:
 Хил Сити (Јужна Дакота)
 Хил Сити (Канзас)
 Хил Сити (Минесота)